

Patronymie
 Albrecht von Groddeck (1837-1887), géologue et professeur d'exploitation minière allemand ;
 Georg Groddeck (1866-1934), médecin et psychothérapeute allemand, contemporain de Sigmund Freud ;
 Karl-Albrecht von Groddeck (1894-1944), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.